

Geografia 
 Turchia
Meandro (Büyük Menderes) – fiume della Turchia
Menderes – capoluogo del distretto di Menderes, in provincia di Smirne

Persone 
Adnan Menderes – politico turco